Pterodon (botanica), genere di piante della famiglia Fabaceae
 Pterodon (zoologia), genere estinto di mammiferi carnivori